US Open 2020 a fost cea de-a 140-a ediție US Open și al doilea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în aer liber la USTA Billie Jean King National Tennis Center din Queens, New York. Turneul a fost un eveniment organizat de Federația Internațională de Tenis (ITF) și a făcut parte din calendarele Turneului ATP 2020 și Turneului WTA 2020, primele circuite profesionale de tenis masculin și feminin.

Desfășurat în timpul pandemiei COVID-19, turneul a înregistrat modificări de format și de personal comparativ cu edițiile anterioare. Ca urmare, retragerile și renunțările au devenit o temă a competiției. Campionul la simplu masculin din 2019 și numărul 2 mondial Rafael Nadal și numărul 9 Gaël Monfils s-au retras din cauza preocupărilor de siguranță COVID-19, în timp ce numărul 4 Roger Federer, numărul 12 Fabio Fognini și numărul 15 Stan Wawrinka au renunțat din alte motive. La feminin, campioana la simplu din 2019 și numărul 6 mondial Bianca Andreescu nu s-a întors din motive de siguranță, nici numărul 1 Ashleigh Barty, numărul 2 Simona Halep sau numărul 5 Elina Svitolina, printre altele. Mai mult, rundele de calificare ale turneului, pe lângă remizele de dublu mixt și juniori, nu au avut loc din cauza pandemiei.

Novak Djokovic, numărul 1 mondial la simplu masculin, a ajuns la prima pagină, devenind primul jucător de top care a fost descalificat dintr-un turneu de Grand Slam, când în timpul meciului său din turul al patrulea a lovit o minge din frustrare, care a lovit din greșeală un judecător de linie în gât. Deși accidental, acțiunea lui Djokovic a fost considerată încălcare a unei reguli de Grand Slam privind abuzul de minge și a fost descalificat din turneu.

Dominic Thiem a câștigat titlul la simplu masculin, fiind primul său titlu de Grand Slam, după ce l-a învins în finală pe Alexander Zverev. Competiția de simplu feminin a fost câștigată de Naomi Osaka, care a învins-o pe Victoria Azarenka în trei seturi, cucerind cel de-al doilea titlu US Open și al treilea titlu de Grand Slam. Osaka a ajuns la finală purtând o mască de față neagră cu numele Tamir Rice, un băiat afro-american de 12 ani împușcat în Cleveland în noiembrie 2014. Turneul a avut loc în timpul protestelor lui George Floyd din Statele Unite, iar Osaka a purtat măști similare la fiecare dintre cele șase meciuri ale sale, fiecare cu un nume diferit de american negru care a murit ca urmare a violenței nedrepte din partea poliției sau a altor cetățeni din Statele Unite.

Campioni
Dominic Thiem l-a învins pe Alexander Zverev în finală, câștigând titlul la simplu masculin la US Open 2020. A fost primul său titlu de Grand Slam și a devenit primul jucător din Open Era care a revenit într-o finală de la US Open după ce a pierdut primele două seturi și primul care a făcut-o într-o finală de Grand Slam de la Gastón Gaudio la French Open 2004. Pentru prima dată în istoria US Open s-a jucat un tiebreak în al cincilea set al finalei. Victoria lui Thiem l-a făcut primul jucător austriac care a câștigat un titlu major de simplu de la Thomas Muster la French Open 1995, primul jucător masculin născut în anii 1990 care a câștigat un titlu major de simplu și primul nou campion masculin la simplu de când Marin Čilić a câștigat în 2014 la US Open. 

Simplul feminin a fost câștigat de japoneza Naomi Osaka, care a câștigat al treilea său titlu de Grand Slam. Pentru prima dată de la Arantxa Sánchez Vicario  la US Open 1994, câștigătoarea a reușit să inverseze cursul finalei după un set de deschidere pierdut.

Dublul masculin a fost câștigat de cuplul croato-brazilian Mate Pavić și Bruno Soares. Aceasta a fost prima dată de la US Open 2000 când o echipă care nu a fost cap de serie a câștigat titlul la dublu masculin la US Open. Pentru Pavić a fost al doilea titlu de Grand Slam iar pentru Soares al treilea.

Titlul la dublu feminin a revenit perechii germano-ruse Laura Siegemund și Vera Zvonareva. Pentru Siegemund a fost primul titlu de Grand Slam la dublu feminin și al doilea la general iar pentru Zvonareva a fost al treilea la dublu feminin.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani
Ca turneu de Grand Slam, punctele pentru US Open sunt cele mai mari dintre toate turneele ATP și WTA. Aceste puncte determină clasamentul mondial ATP și WTA pentru competiția masculină și respectiv feminină. 

Clasamentele ATP și WTA au fost ambele modificate în 2020 din cauza pandemiei COVID-19. Ambele clasamente au fost înghețate pe 16 martie 2020 după suspendarea ambelor turnee și, ca rezultat, sistemul tradițional de clasare pe 52 de săptămâni a fost extins pentru a acoperi perioada din martie 2019 până în decembrie 2020, cu cele mai bune 18 rezultate ale unui jucător în acea perioadă de timp luând în considerare punctele totale.

Mai jos este o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă:

Premii în bani
Cu câteva zile înainte de începerea turneului, fondul de premii anunțat a fost de 53,4 milioane USD, o reducere de 6,7% față de turneul de anul trecut. Premiile în bani pentru câștigătorii la simplu masculin și feminin au avut o reducere semnificativă, în scădere cu 22%, până la 3 milioane de dolari anul acesta. Câștigurile pentru jucătorii care au ieșit în prima rundă au crescut cu 5%.

Note

2020
2020 în tenis
2020 în Statele Unite ale Americii